Santa Claus, puede hacer referencia a:

Santa Claus es un personaje legendario que según la cultura occidental trae regalos a los niños por Navidad.
Santa Claus, película mexicana del año 1959.

Santa Claus (personaje de The Grim Adventures of Billy and Mandy), un personaje ficticio que apareció en las series animadas Evil Con Carne y The Grim Adventures of Billy & Mandy.

Lugares 
Además, puede referirse a varios lugares:
Santa Claus (Georgia), una localidad estadounidense en el estado de Georgia.
Santa Claus (Indiana), una localidad estadounidense en el estado de Indiana.
Santa Claus (Arizona), una ciudad estadounidense deshabitada en el estado de Arizona.